Виља Азуета има више значења:

 Виља Азуета (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виља Азуета (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику